

Codici 
 EGM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sege (Isole Salomone)

Altro 
 Electronic Gaming Monthly – rivista di videogiochi